Международный патриотический интернет-проект «Герои страны» — некоммерческий веб-сайт, созданный группой активистов и энтузиастов в марте 2000 года. На сайте публикуются биографии Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и Героев Труда Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.

История 
12 777 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, 2674 воина были отмечены званием полного кавалера ордена Славы, 20 614 человек стали Героями Социалистического Труда, 983 человека — полными кавалерами ордена Трудовой Славы. В последние годы появилось значительное количество Героев Российской Федерации (в 2012 году их число превысило 1000). С 2013 года присваивается звание Героя Труда Российской Федерации. По данным проекта, большинство из них не известны широким слоям общественности и, в особенности, молодёжи. В рамках проекта «Герои страны» решается задача популяризации подвигов защитников Отечества, героической и трудовой истории народов СССР и России.

Международный патриотический интернет-проект «Герои страны» был создан группой энтузиастов в марте 2000 года на собственные средства для освещения славных сторон советской и российской истории. В настоящий момент проект поддерживается группой из нескольких человек, которым удаётся размещать на страницах портала от десяти до сорока биографий Героев в неделю. Редакция сайта сотрудничает и с другими инициативными людьми из разных регионов России и стран СНГ, которые также неравнодушны к увековечению памяти Героев.

По состоянию на 1 января 2022 года сайт «Герои страны» содержит 31 845 статьи, в том числе:

 12 862 биографии Героев Советского Союза (100 % от их общего числа). Среди них биографии всех дважды (154 чел.), трижды (3 чел.) и четырежды (2 чел.) Героев Советского Союза;
 14 471 биография Героев Социалистического Труда (70,2 %), среди них биографии всех трижды Героев Социалистического Труда (15 чел.) и дважды Героев Социалистического Труда (201 чел.);
 1109 биографий Героев Российской Федерации (ок. 95 % от числа известных Героев);
 71 биография Героев Труда Российской Федерации (98,6 % от числа известных);
 2656 биографии полных кавалеров ордена Славы (100 %);
 598 биографий полных кавалеров ордена Трудовой Славы (60,8 %);
 13 статей о Городах-Героях (100 %).

Кроме этого, на сайте размещено более 25 000 фотографий памятников и надгробных памятников, мемориалов и мемориальных досок, посвящённых Героям.

Редакторы и члены коллектива 
Биографические статьи, размещаемые на сайте, создаются небольшим коллективом энтузиастов и являются для авторов не источником доходов, а историческим хобби.

Создатель и администратор сайта:
 Скоморохов Валерий Николаевич (род. 1969, Волгоград), программист, член Российского военно-исторического общества (РВИО).

Главные редакторы сайта:
 Каргапольцев Сергей Витальевич (род. 1963, Воркута), журналист, член РВИО;
 Каримов Тимур Камилевич (род. 1979, Железнодорожный), инженер, член РВИО;
 Малашёнков Евгений Анатольевич (род. 1962, Ленинград), врач, кандидат медицинских наук, член РВИО;
 Симонов Андрей Анатольевич (род. 1971, Грозный), сотрудник Лётно-исследовательского института имени М. М. Громова, член РВИО;
 Смирнов Виталий Сергеевич (род. 1987, Северодвинск), краевед, некрополист, сотрудник Северодвинского городского краеведческого музея, член РВИО, член Российского общества историков-архивистов, член Всероссийского геральдического общества.

Редакторы сайта:
 Бочаров Антон Павлович (род. 1970, наукоград Кольцово Новосибирской области), юрист;
 Кузоватов Сергей Владимирович (род. 1960, Дзержинск), юрист, член РВИО;
 Наровлянский Александр Данилович (род. 1963, Киев), заслуженный учитель Украины, кандидат педагогических наук;

С сайтом также сотрудничают:
 Вологодский Максим Валентинович (род. 1970, Обь), врач;
 Лебедев Юрий Александрович (род. 1965, Торжок), сервисный инженер по обслуживанию компьютерной техники;
 Морозов Алексей Валерьевич (род. 1978, Архангельск), создатель, руководитель и администратор сайта «Архангельский некрополь»;
 Музалевский Михаил Валентинович (род. 1965, Москва), фалерист, директор редакционно-издательского центра «Кавалеръ»;
 Пиголицын Алексей Валерьевич (род. 1976, Ленинград), сотрудник транспортно-логистической компании;
 Прищепов Александр Михайлович (род. 1974, Ленинград), кандидат филологических наук.

Бывшие редакторы сайта:
 Воробьёв Валерий Петрович (1964—2013);
 Кожухарь Олег Анатольевич (род. 1962, Коммунарск), заведующий методическим кабинетом в учебно-методическом центре гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности Черниговской области (Украина);
 Мельников Александр Евгеньевич (род. 1965, Иваново), инженер-атомщик;
 Осовик Кирилл Николаевич (род. 1990, Шостка), государственный служащий (Украина);
 Примаченко Владимир Васильевич (род. 1967, Гомель), директор строительной фирмы (Украина);
 Сердюков Игорь Леонидович (род. 1980, Киев), бухгалтер (Украина).
 Уфаркин Николай Васильевич (1955—2011), адвокат.
 Шейнман Леонид Ефимович (род. 1936, Тульчин), пенсионер, бывший преподаватель, кандидат технических наук, доцент.

Награды 
 2002 год — победа в Открытом всероссийском интернет-конкурсе «Золотой сайт» в номинации «Культура».
 2005 год — финалист Открытого всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Национальное достояние».
 2006 год — победа во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в СМИ темы патриотического воспитания в номинации «За разработку темы героического прошлого страны: рассказ о людях и событиях, прославивших российскую землю».
 2011 год — победа в межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Слава России» в номинации «Слава России — воинские династии» (отражение журналистами жизни и подвига представителей разных поколений солдатских и офицерских семей).
 2015 год — «Вики-премия 2015» в номинации «Свободные знания» за заметный вклад в достижение целей движения Викимедиа.
 2019 год — 1-е место и золотая медаль во Всероссийском конкурсе СМИ «Патриот России — 2019» (номинация «Мы — россияне!»)

Примечания

Ссылки 
 

Базы данных в Интернете
Сайты о Великой Отечественной войне
Сайты, появившиеся в 2000 году
Сайты на русском языке
Лауреаты премии «Свободные знания»